Huffman je americké příjmení odvozené z německého příjmení Hoffmann a Hoffman, která se v angličtině zapisují též jako Hofman:

 David A. Huffman – vědec
 Huffmanovo kódování – bezeztrátová komprese dat